Округ Покахонтас () располагается в США, штате Западная Виргиния. Официально образован в 1821 году, получил своё название в честь индейской принцессы Покахонтас. По состоянию на 2012 год, численность населения составляла 8719 человек.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2440 км², из которых 2435 км² суша и 4 км² или 0,2 % это водоемы.

Соседние округа 

 Рэндольф (Западная Виргиния) — север
 Пендлтон (Западная Виргиния) — северо-восток
 Хайленд (Виргиния) — восток
 Бат (Виргиния) — юго-восток
 Гринбриер (Западная Виргиния) — юго-запад
 Уэбстер (Западная Виргиния) — северо-запад

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 9131 житель в составе 835 домашних хозяйств и 527 семей. Плотность населения составляет 4 человека на км². На территории округа насчитывается 7 594 жилых строений, при плотности застройки около 3-х строений на км². Расовый состав населения: белые — 98,38 %, афроамериканцы — 0,78 %, коренные американцы (индейцы) — 0,07 %, азиаты — 0,14 %, представители других рас — 0,05 %, представители двух или более рас — 0,58 %. Испаноязычные составляли 0,43 % населения независимо от расы.

В составе 25,8 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 53,9 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,9 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 34,1 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,6 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,4 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,3 человека, и средний размер семьи 2,83 человека.

Возрастной состав округа: 20,9 % моложе 18 лет, 7 % от 18 до 24, 27,5 % от 25 до 44, 27,4 % от 45 до 64 и 17,3 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 42 лет. На каждые 100 женщин приходится 106,2 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 103,6 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 26 401 USD, на семью — 32 511 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 26 173 USD против 16 780 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 384 USD. Около 12,7 % семей и 17,1 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 20,2 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 14,6 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Покахонтас, штат Западная Виргиния
 Исторические наброски округа Покахонтас, штат Западная Виргиния
 Бесплатные библиотеки округа Покахонтас, штат Западная Виргиния
 Архивная и библиографическая информация по округу Покахонтас, штат Западная Виргиния

Округа Западной Виргинии